

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Twiggs – contea dello Stato della Georgia

Navi 
 USS Twiggs (DD-127) – cacciatorpediniere di classe Wickes, varato nel 1918 e radiato nel 1951
 USS Twiggs (DD-591) – cacciatorpediniere di classe Fletcher, varato nel 1943 e affondato nel 1945

Persone 
 David E. Twiggs (1790-1862) – generale statunitense, figlio di John
 John Twiggs (1750-1816) – generale statunitense
 Levi Twiggs (1793-1847) – militare statunitense, figlio di John
 Sarah Lowe Twiggs (1839-1920) – poetessa statunitense

Pagine di disambiguazione